La expresión Tanganica, Tanganyka o Tanganyika puede hacer referencia a:

 Tanganica, desaparecido país africano; 
 Tanganica, antigua colonia británica; 
 Tanganica, provincia de la República Democrática del Congo; o
 Al lago Tanganica.